Charles McCracken ist der Name folgender Personen:

* Charles McCracken (Cellist) (1926–1997), US-amerikanischer Cellist
 Charles McCracken (Fagottist), US-amerikanischer Holzbläser